Night Mail (film), een documentairefilm uit 1936
Night Mail (compositie), een compositie van Benjamin Britten, gecomponeerd voor bovengenoemde film